Alvarenga puede referirse a:

Apellido 
 Alvarenga (apellido)

Personas 
 Carlos Alvarenga, futbolista paraguayo.
 Guido Alvarenga, futbolista paraguayo.
 Inácio José de Alvarenga Peixoto, poeta y escrito brasileño
 Lisi Dámaris Pereira Alvarenga, brióloga brasileña
 Luis Alvarenga, poeta, ensayista y docente salvadoreño

Lugares 
 Alvarenga (Arouca), Portugal
 Alvarenga (Lousada), Portugal
 Alvarenga (Minas Gerais), Brasil